Allsvenskan 1953/1954 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1953/1954
Allsvenskan i handboll för herrar 1953/1954